El término Drozd puede hacer referencia tanto a un apellido de origen eslavo como a un animal en idiomas elavos (un ave), como a un sistema de uso militar 

DROZD
Renata Drozd
Tordo estepario